Netherwood steht für:

 Netherwood (Herefordshire), eine Ortschaft in Herefordshire, England

Netherwood ist der Familienname folgender Personen:

 Dawn Netherwood (* 1960), britische Judoka